Nussbiegel ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Paul Nussbiegel (1713–1776), deutscher Zeichner und Kupferstecher, Kunsthändler und Verleger in Nürnberg
 Johann Nussbiegel (1750–1829), deutscher Zeichner und Kupferstecher in Nürnberg